Stenlille är en ort i Danmark. Den ligger i kommunen Sorø Kommune och regionen Region Själland, i den sydöstra delen av landet. Stenlille ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Sjælland.

Terrängen runt Stenlille är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Stenlille. Trakten runt Stenlille består till största delen av jordbruksmark.

Källor 

Orter i Region Själland
Sorø kommun